Osoby:
 Friedrich Pentzlin - niemiecki lekarz
 Heinz Pentzlin - niemiecki publicysta
 Joe Pentzlin - niemiecki pianista
 Julius Pentzlin - niemiecki pedagog
 Kurt Pentzlin - niemiecki polityk

Zobacz też:
 Penzlin